BSI steht für:
 Back side illumination (rückwärtige Belichtung), eine Konstruktionstyp von Halbleiter-Bildsensoren
 Body-Shape-Index, ein Index zur Bewertung des Körperfettanteiles eines Menschen
 British Standards Institution, britische Normungsorganisation
 BSI SA, eine Schweizer Privatbank (eh. Banca della Svizzera Italiana)
 Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, eine deutsche Behörde
 Bundesverband der Deutschen Spirituosen-Industrie und -Importeure, Lobbyverband der deutschen Spirituosenbranche
 Bundesvereinigung Spitzenverbände der Immobilienwirtschaft, Zusammenschluss von Interessenverbänden der Wohnungs- und Immobilienbranche
 Powiat Siemiatycki in der Woiwodschaft Podlachien, Polen (Kfz-Kennzeichen)

BSÍ steht für:
 Umferðarmiðstöðin BSÍ, oft kurz BSÍ, isländischer Busbahnhof

bSI steht für:
 buildingSMART International, Interessenverband für Informationsverarbeitung im Bauwesen

Siehe auch:
 BSI-Kompaktkupplung, Vorrichtung zum Verbinden von Schienenfahrzeugen

Abkürzung